Урсула «Улла» Донат (урожд. Юревитц, во втором браке Бреме, 30 июля 1931 года, Салдус, Курземе, Латвия) — восточногерманская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции, бронзовый призёр Олимпийских игр 1960 года в Риме в беге на дистанции 800 метров.

Результаты 
Лучшие результаты по годам и место в мировом списке

Примечания 

Бегуны на средние дистанции Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года